Uzawa ist der Familienname folgender Person:

 Hirofumi Uzawa (1928–2014), japanischer Wirtschaftswissenschaftler

Des Weiteren wird damit bezeichnet: 
 das von Hirofumi Uzawa in den 1960er Jahren entwickelte Uzawa-Zwei-Sektoren-Modell
 die hieraus abgeleitete Weiterentwicklung des Uzawa-Lucas-Modells